Das Mixed der Wimbledon Championships 1990 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Jana Novotná und Jim Pugh. Das Finale bestritten Zina Garrison und Rick Leach gegen Elizabeth Smylie und John Fitzgerald, welches Garrison und Leach in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com (englisch)
 Spielplan auf WTAtennis.com (PDF; 174 kB) Dokument-Seite 5 (englisch)

Mixed
1990